Tsar Asen peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Цар Асен) :
Tsar Asen, village bulgare de l'obchtina de Pazardjik, situé dans l'oblast de Pazardjik ;
Tsar Asen, village bulgare de l'obchtina d'Alfatar, situé dans l'oblast de Silistra ;
Tsar Asen, village bulgare de l'obchtina de Popovo, situé dans l'oblast de Targovichte.

Voir aussi la page d'homonymie Asen.